Die Saison 2012/13 der höchsten Spielklasse für Damen im Fußball in Griechenland, die Alpha Ethniki Gynekon () begann am 7. Oktober 2012 und endete am 12. Mai 2013.Meister wurde zum neunten Mal die Mannschaft von PAOK Thessaloniki. Die Mannschaft aus Thessaloniki konnte sich auch den Pokal der Damen sichern und machte damit das Double in dieser Saison perfekt.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Weblinks 
Saison 2012/13 Hellenic Football Federation

Fußballsaison 2012/13
2012 13